El término Heliópolis puede hacer referencia a:

 Heliópolis, antigua ciudad en Egipto.
Heliópolis (Cairo), distrito de El Cairo.
Heliópolis, municipio de las afueras de Atenas
 Heliópolis del sur, antigua ciudad en Egipto cuyo nombre actual es Armant.
 Heliópolis syriae, nombre de la ciudad libanesa de Baalbek desde 223 a. C. a finales del 639.
 Heliópolis, barrio sevillano.
 Campo de fútbol de la ciudad de Sevilla, hoy conocido como Estadio Benito Villamarín.
 Heliópolis, novela del escritor alemán Ernst Jünger.
 Heliopolis, película de 2009.
 Heliópolis, favela de São Paulo, Brasil.
 Cosmogonía heliopolitana o de Heliópolis, creada por la escuela teológica de Heliópolis en el Antiguo Egipto.